Le Championnat de squash du British Open féminin 2021 est l'édition 2021 du British Open qui se déroule au KCOM Stadium à Kingston upon Hull du 16 au . 

Le tableau comporte 48 joueuses dont 8 têtes de série. Une wild card est octroyée à Katie Malliff.

La Française Camille Serme se voit obligée de déclarer forfait quelques minutes avant son premier match à cause d'une tendinite au tendon d'Achille droit.
 
La championne du monde Nour El Sherbini remporte son  British Open face à la tenante du titre Nouran Gohar. Lisa Opie, une des protagonistes avec Susan Devoy du  d'après Squash Player Magazine lors de la finale du British Open 1984, disputée devant  au Wembley Squash Centre, affirme que cette finale surpasse encore sa rencontre.

Dotation et points 
En 2021, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2021
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

féminin 2021
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2021
Sport en août 2021
PSA World Series 2021